Elianto (Helianthus) – genere di piante
 Elianto – romanzo del 1996 di Stefano Benni